Флорес-де-Авила () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Морания. Занимает площадь 43 км². Население — 362 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Fotos del pueblo
 Web de Flores de Ávila
 Página del Ayuntamiento

Муниципалитеты Авилы